Мирное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мирное — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.

Казахстан 
 Мирное — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Мирное — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Мирное — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Мирное — село в подчинение Аркалыкской горадминистрации Костанайской области.
 Мирное — село в Тарановском районе Костанайской области.
 Мирное — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Мирное — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Мирное — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Мирное — название села Бура до 1997 года, в Балхашском районе Алматинской области.
 Мирное — прежнее название села Кумтоган в Карасайском районе Алматинской области.
 Мирное — название села Остемир до 1999 года, в Талгарском районе Алматинской области.
 Мирное — название села Жарколь в Карасуском районе Костанайской области.

Киргизия 
 Мирное — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Молдавия 
 Мирное — село в Новоаненском районе.
 Мирное — село в Тараклийском районе.

Россия 
 Мирное — село в Белогорском районе Амурской области.
 Мирное — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Мирное — деревня в Туруханском районе Красноярского края.
 Мирное — село в Задонском районе Липецкой области.
 Мирное — село в Ровенском районе Саратовской области.
 Мирное — село в Благодарненском районе Ставропольского края.
 Мирное — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Мирное — село в Брединском районе Челябинской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Мирное — посёлок городского типа в городском округе Евпатория.
 Мирное — село в Симферопольском районе
 Мирное — упразднённое село в Сакском районе.

Украина 
Винницкая область
 Мирное — село в Барском районе.
 Мирное (до 2016 года — Кировка) — село в Калиновском районе.

Волынская область
 Мирное — село в Гороховском районе.

Днепропетровская область
 Мирное — село в Криничанском районе.
 Мирное — посёлок в Новомосковском районе.
 Мирное — посёлок в Пятихатском районе.
 Мирное — село в Солонянском районе.
 Мирное (до 2016 года — Котовское) — село в Широковском районе.

Донецкая область
 Мирное (до 2016 года — Карла Маркса) — село в Великоновосёлковском районе.
 Мирное — посёлок в Волновахском районе (до 2014 года — Тельмановском районе).
 Мирное (до 2016 года — Ленина) — село в Добропольском районе.
 Мирное (до 2016 года — Дзержинское) — посёлок в Лиманском районе.
 Мирное — село в Покровском районе.
 Мирное — посёлок в Славянском районе.

Житомирская область
 Мирное — село в Бердичевском районе.
 Мирное — село в Пулинском районе.
 Мирное — село в Радомышльском районе.

Запорожская область
 Мирное (до 2016 года — Ленинское) — село в Акимовском районе.
 Мирное — село в Гуляйпольском районе.
 Мирное — посёлок в Мелитопольском районе.
 Мирное — село в Ореховском районе.
 Мирное — посёлок в Розовском районе.
 Мирное — село в Токмакском районе.

Ивано-Франковская область
 Мирное — село в Надворнянском районе.

Киевская область
 Мирное — село в Бориспольском районе.

Кировоградская область
 Мирное — посёлок в Бобринецком районе.
 Мирное — село в Долинском районе.

Луганская область
 Мирное — посёлок городского типа, Краснодонском районе.
 Мирное — посёлок в Лутугинском районе.

Николаевская область
 Мирное — село в Братском районе.
 Мирное — село в Витовском районе.
 Мирное (до 2016 года — Червоноармейское) — посёлок в Николаевском районе.

Одесская область
 Мирное — село в Беляевском районе.
 Мирное — село в Измаильском районе.

Полтавская область
 Мирное — село в Кременчугском районе.
 Мирное — село в Решетиловском районе.

Ровненская область
 Мирное — село в Костопольском районе.

Сумская область
 Мирное (до 2016 года — Ильичовка) — село в Ахтырском районе.
 Мирное (до 2016 года — Комсомолец) — село в Великописаревском районе, Высшевеселовский сельский совет.
 Мирное — село в Великописаревском районе, Добрянский сельский совет, упразднено в 2007 году .
 Мирное — посёлок в Кролевецком районе.
 Мирное — посёлок в Лебединском районе, Василевский сельский совет.
 Мирное — село в Лебединском районе, Гринцевский сельский совет.

Тернопольская область
 Мирное — село в Подгаецком районе.

Харьковская область
 Мирное — село в Боровском районе.
 Мирное — посёлок в Коломакском районе.
 Мирное — село в Краснокутском районе.
 Мирное — упразднённый посёлок в Краснокутском районе.
 Мирное — село в Лозовском районе.

Херсонская область
 Мирное — посёлок городского типа, Каланчакском районе.
 Мирное — село в Алёшковском районе.

Хмельницкая область
 Мирное — село в Изяславском районе.

Черкасская область
 Мирное (до 2016 года — Жовтневое) — посёлок в Чернобаевском районе.

Черниговская область
 Мирное — посёлок в Бобровицком районе.
 Мирное — село в Козелецком районе.
 Мирное — посёлок в Нежинском районе.
 Мирное — село в Талалаевском районе.

См. также 
 Мирное — озеро в Томской области.
 Мирное Поле